Ауакатлан () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 15 229 человек.

Общие сведения 
Название Ahuacatlán с языка науатль можно перевести как: место, где много авокадо.

Площадь муниципалитета равна 466,6 км², что составляет 1,7 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на севере с  и Хала, на востоке с , на юге с , и на западе с . Также Ауакатлан на юго-западе граничит с другим штатом Мексики — Халиско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входят 43 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:

Сельское хозяйство и скотоводство — 20,5 % 
 Основными выращиваемыми культурами являются: сахарный тростник, кукуруза, агава, картофель, фасоль, перец овощной, сорго и арахис. Среди культивируемых плодовых культур — авокадо, манго, апельсин, персик, лимон, лайм.
 Скотоводство представлено крупным рогатым скотом, свиньями, лошадьми, овцами и козами. Большое количество птицефабрик и пасек.

Производство и строительство — 24,6 % 
 Лесозаготовка сосны — одна из основных видов деятельности в муниципалитете.
 Производство представлено предприятиями по изготовлению текилы, сахара, мясной продукции, столярных и кожевенных изделий.
 Производится горнодобыча таких минералов, как золото, серебро, свинец, цинк и медь.

Торговля, сферы услуг и туризма — 54,8 % 
 В муниципалитете много торговых предприятий, банков и других сервисов.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2005 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 104,1 км;
 электрификация: 96,5 %;
 водоснабжение: 96,7 %;
 водоотведение: 82,5 %.

Туризм 

В муниципалитете можно посетить:

Архитектурные достопримечательности: церковь Святого Франсиска Ассизского, построенную в XVII веке, а также здание администрации муниципалитета.

Курортные места:
 Водолечебница Лас-Тинахас, в 2 км от Санта-Исабель;
 Водолечебница Акатике с сернистыми источниками, в 4,5 км от Валье-Верде.

Природные достопримечательности: возле поселения Маркесадо, можно побродить по застывшей лаве вулкана Эль-Себоруко.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита